Little Rock vagy Littlerock:

 Amerikai Egyesült Államok
 Little Rock, Arkansas állam fővárosa
 Little Rock (Dél-Karolina)
 Little Rock (Illinois)
 Little Rock (Indiana)
 Little Rock (Iowa)
 Little Rock (Beltrami megye, Minnesota)
 Little Rock (Morrison megye, Minnesota)
 Little Rock vasútállomás, Arkansas
 Littlerock (Kalifornia)
 Littlerock (Washington)

Egyéb
 Little Rock, Hayes Carll-album
 Little Rock, Collin Raye-dal
 Little Rock, Reba McEntire-dal
 Little Rock, indián törzsfőnök
 Littlerock, 2010-es film